El acrónimo SEMAR puede referirse a cualquiera de las siguientes instituciones:

 El Servicio Marítimo de la Guardia Civil, unidad de la Guardia Civil dedicada a la vigilancia de las aguas territoriales de España.
 La Secretaría de Marina, secretaría de Estado que organiza y atiende los asuntos de la Armada de México.